Ahmed Abdelwahed – mezzofondista e siepista italiano
 Deena Abdelwahed – musicista e produttrice musicale tunisina
 Sayed Moawad Abdelwahed – allenatore di calcio ed ex calciatore egiziano